В Римской республике впервые Плебей избран в военные трибуны. Им стал Публий Лициний Кальв Эсквилин.

Африка 
 Египет — Амиртей — Фараон Египта (404 до н. э. — 358 до н. э.)
 Карфаген — Гимилькон II — Царь Карфагена (406 до н. э. — 332 до н. э.)
 Кирена — Управляемый республиканским советом под персидским контролем — Цари Кирены (440 до н. э. — 331 до н. э.)
 Куш —  —  (404 до н. э. — 369 до н. э.)

Азия 
 Арвад — Под Персидским контролем — Правители Арвада (539 до н. э. — 332 до н. э.)
 Аммон — Тобия (Тобиах) III — Царь Раббат-Аммона (ок. 400)
 Берит — Неизвестные правители — Правители Берита (1250 до н. э. — 331 до н. э.)
 Библ — Под Персидским контролем — Правители Библа (558 до н. э. — 332 до н. э.)
 Вифиния — Неизвестные правители — Вифинские цари (435 до н. э. — 376 до н. э.)
 Империя Ахеменидов — Артаксеркс II — Царь Империи Ахменидов (404 до н. э. — 358 до н. э.)
 Сатрапии
 Лидия — Тиссаферн — Сатарп Лидии (400 до н. э. — ???)
 Китай — (Период Сражающихся царств)
 Вэй — Шэнь-гун (414 до н. э. — 372 до н. э.)
 Чжэн — Сюй-гун (422 до н. э. — 395 до н. э.)
 Лу — Му-гун (407 до н. э. — 375 до н. э.)
 Сун — Дао-гун (403 до н. э. — 395 до н. э.)
 Цзинь — Ле (415 до н. э. — 388 до н. э.)
 Ци — Кан (404 до н. э. — 379 до н. э.)
 Цинь — Цзянь (414 до н. э. — 399 до н. э.)
 Вэй — Вэнь (445 до н. э. — 395 до н. э.)
 Чжао — Ле-хоу (408 до н. э. — 386 до н. э.)
 Хань — Цзин-хоу (408 до н. э. — 399 до н. э.)
 Чжоу — Ань-ван (401 до н. э. — 375 до н. э.)
 Чу — Дао (401 до н. э. — 380 до н. э.)
 Юэ — И-ван (411 до н. э. — 376 до н. э.)
 Янь — Цзянь (414 до н. э. — 369 до н. э.)
 Кочосон
 Линия Тангуна по Кювон Сахва — Кухоль — Тхандже Кочосона (425 до н. э. — 396 до н. э.)
 Линия Киджа
 Хвара — Король Кочосона (413 до н. э. — 385 до н. э.)
 Хоксон — Король Кочосона (413 до н. э. — 385 до н. э.)
 Сидон — Под Персидским контролем — Правители Сидона (538 до н. э. — 332 до н. э.)
 Тир — Под Вавилонским контролем — Цари Тира (564 до н. э. — 339 до н. э.)

Европа 
 Афины
 Ксенэнет — Архонт Афин (401 до н. э. — 400 до н. э.)
 Лахет — Архонт Афин (400 до н. э. — 399 до н. э.)
 Боспорское царство — Сатир I — Боспорский царь (433 до н. э. — 389 до н. э.)
 Древняя Македония — Архелай Македонский — Македонский царь (408 до н. э. — 378 до н. э.)
 Китий
 Баалмелек II — Царь царства Китий (425 до н. э. — 400 до н. э.)
 Баалрам I — Царь царства Китий (400 до н. э. — 392 до н. э.)
 Сиракузы — Дионисий Старший — Тиран Сиракуз (405 до н. э. — 367 до н. э.)
 Спарта
 Агис II — Царь Спарты — (427 до н. э. — 400 до н. э.)
 Агесилай II — Царь Спарты — (400 до н. э. — 360 до н. э.)
 Римская республика — Управлялось консулами и трибунами — Диктаторы Древнего Рима — (408 до н. э. — 395 до н. э.)

Легендарные правители 
Относятся к данному периоду в поздних недостоверных источниках.

 Ирландия —  или Эохайд — Верховный король Ирландии (408 до н. э. — 378 до н. э.)
 Япония — Император Косё — император Японии (475 до н. э. — 393 до н. э.)

Примечания 

400 год до н. э.
-0400